Fritzer ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Fritzer (* 1940), österreichische Badmintonspielerin
 Johann Daniel Fritzer (1600–1661), Vogt, Gerichtsschreiber und Schultheiß